Movimento per il Cambiamento – partito politico greco
Movimento Gorran, o Movimento per il Cambiamento – partito politico del Kurdistan iracheno